Слаутин — русская фамилия. Известные носители:
 Слаутин, Денис Алексеевич (род. 1976) — российский и казахстанский хоккеист с мячом, мастер спорта международного класса, полузащитник.
 Слаутин, Олег Геннадиевич (род. 1986) — украинский футболист, нападающий.